Григо́рий Журавлёв:
* Журавлёв, Григорий Иванович (1919—2002) — советский шахматист.
 Журавлёв, Григорий Николаевич (1858—1916) — русский художник, иконописец.